Andreas Lilja (né le  à Helsingborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club 
Lilja a été choisi par les Kings de Los Angeles au deuxième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2000 ( au total) après avoir évolué en Europe au sein de l'équipe Suédoise de Malmö Redhawks.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 || Malmö Redhawks || Elitserien || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
|1995-1996 || Malmö Redhawks || Elitserien || 40 || 1 || 5 || 6 || 63 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|1996-1997 || Malmö Redhawks || Elitserien || 47 || 1 || 0 || 1 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
|1997-1998 || Malmö Redhawks || Elitserien || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|1998-1999 || Malmö Redhawks || Elitserien || 41 || 0 || 3 || 3 || 44 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|1999-2000 || Malmö Redhawks || Elitserien || 49 || 8 || 11 || 19 || 88 || - || - || - || - || - 
|-
|2000-2001 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 61 || 7 || 29 || 36 || 149 || 4 || 0 || 6 || 6 || 6
|-
|2000-2001 || Kings de Los Angeles || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2001-2002 || Monarchs de Manchester || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2001-2002 || Kings de Los Angeles || LNH || 26 || 1 || 4 || 5 || 22 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-	
|rowspan="2"|2002-2003 || Kings de Los Angeles || LNH || 17 || 0 || 3 || 3 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
|Panthers de la Floride || LNH || 56 || 4 || 8 || 12 || 56 || - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004 || Panthers de la Floride || LNH || 79 || 3 || 4 || 7 || 90 || - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005 || Mora IK || Elitserien || 44 || 3 || 8 || 11 || 67 || - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005 ||HC Ambri-Piotta || LNA || - || - || - || - || - || 5 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
|2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 2 || 13 || 15 || 98 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 57 || 0 || 5 || 5 || 54 || 18 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
|2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 2 || 10 || 12 || 93 || 12 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
|2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 60 || 2 || 11 || 13 || 66 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 20 || 1 || 1 || 2 || 4 || 11 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
|2010-2011 ||Ducks d'Anaheim ||LNH ||52 ||1 ||6 ||7 ||28 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 ||Flyers de Philadelphie ||LNH || 46|| 0|| 6|| 6|| 34|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2011-2012 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 1 || 0 || 0 || 0|| 0 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Flyers de Philadelphie ||LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 33|| 1|| 7|| 8|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Rögle BK || Allsvenskan || 52 || 1 || 7 || 8 || 90 || 16 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 2014-2015|| Rögle BK || Allsvenskan || 49 || 0 || 11 || 11 || 54 || 9 || 0 || 1 || 1 || 8

| 580 || 16 || 71 || 87 || 563 || 66 || 1 || 2 || 3 || 58

Notes et références 

Naissance en juillet 1975
Naissance à Helsingborg
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Mora IK
Joueur du Rögle BK
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace